La ferro-chloro-pargasite è un minerale molto raro e chimicamente complesso, appartenente alla classe dei silicati. Contiene ferro, cloro e alluminio sotto forma di ioni. Presenta un forte pleocroismo con colori variabili dal blu scuro al grigio-voloceo o grigio-verde fino al giallo chiaro.

Morfologia

Origine e giacitura

Occorrenze 
La ferro-chloro-pargasite è conosciuta solo in pochi esemplari provenienti dal massiccio ultrabasico di Lukkulaisvaara, Repubblica di Carelia (Russia), e da Corio e Monastero di Lanzo nelle Alpi Occidentali in Italia.

Note

Collegamenti esterni 

Anfibolo
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA